Shizuoka (prefectuur), een Japanse prefectuur
Shizuoka (stad), de hoofdstad van deze prefectuur